Als Kleinodien (Plural von Kleinod) bezeichnet man:
 den Reichsschatz deutscher Herrscher, siehe Reichskleinodien
 tierische Organe beim Schlachten, siehe Innereien